Новые Броды — название населённых пунктов:

Россия 
 Новые Броды — посёлок в Куйтунском районе Иркутской области.

Украина 
 Новые Броды (быв. Червоные Партизаны) — село в Менском районе Черниговской области.